Aeropuerto de Bangkok puede referirse a uno de los dos aeropuertos que atienden a la ciudad de Bangkok, capital de Tailandia:

Aeropuerto Internacional Don Mueang 
Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi